Signifie qu'on ne veut donner une chose qu'en recevant une autre chose (Coopération-réciprocité-pardon). 

En Théorie des jeux, il s'agit d’appliquer la stratégie utilisée par le partenaire : on est prêt à coopérer à condition que l’autre coopère également.

Le donnant-donnant est une variante du gagnant-gagnant dans laquelle la maximisation des gains n'est pas recherchée. La situation peut se limiter à Si tu ne donnes rien, je ne donne rien (perdant-perdant).

Citation 
Doit-on le dire? de Eugène Labiche, Acte III, Scène XIII :

Muserolle. - Monsieur, ce n'est pas à cause du couteau, c'est à cause de la scie et du tire-bouchon. Ma lettre, monsieur, rendez-moi cette lettre!

Albert. - Ah! permettez... Donnant, donnant... Rendez-moi d'abord la mienne.

Muserolle. - Non... ensemble... (Lui tendant sa lettre.) Voici votre petite incongruité...

Albert, même jeu. - Et voici la vôtre!...

Articles connexes
 Coopération-réciprocité-pardon
 Dilemme du prisonnier
 Don (offrande)
 Donnant, Donnant film d'Isabelle Mergault
 Gagnant-gagnant
 Loi du talion
 Quid pro quo

Liens externes
 Le programme informatique Donnant_donnant, une illustration du principe de collaboration conditionnelle
 Les stratégies de coopération, palmarès
 Dilemme itéré des prisonniers classique (DIPC), jouer en direct
 Le Jeu de la vie (En)
 DIPC et intelligence artificielle
 DIPC et test en ligne

Théorie des jeux
Mode alternatif de règlement des conflits
Négociation